Itt tekinthető meg a Bosszú sorozat epizódjainak listája.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

Források

Epizódlista a Port.hu oldalon

Televíziós sorozatok epizódlistái